La Coupe d'Ukraine de football 1992 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Tchornomorets Odessa contre le Metalist Kharkiv.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués entre le 28 février et le 3 mars 1992 tandis que les matchs retour sont joués le 14 mars 1992.

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le 11 avril 1992 tandis que les matchs retour sont joués le 28 avril et le 3 mai 1992.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 14 mai 1992 tandis que les matchs retour sont joués le 26 mai 1992.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1992 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1992 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1992 sur le site de la RSSSF.

1992
Ukraine
Sport en Ukraine en 1992